Miejscowości w USA:
 Trail Creek – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
Gminy w USA:
 Trail Creek (ang. Trail Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison